Hewittia kan syfta på:

 Hewittia (djur) – ett släkte av spindlar
 Hewittia (växter) – ett släkte av växter